Джефф-Дейвис (): Джефф-Дейвис — административно-территориальный округ штата Джорджия, США.
 Джефф-Дейвис — административно-территориальный округ штата Техас, США.

См. также 
 Дейвис (округ)